Die Saison 1983/84 war die vierte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum zweiten Mal nach 1981/82 die SG Porz. Nach fünf Spieltagen zog sich die Mannschaft von Königsspringer Frankfurt vom Spielbetrieb zurück und stand als erster Absteiger fest. Die bereits gespielten Begegnungen wurden annulliert. Aufgestiegen waren der SC Braunschweig, der VfL Sindelfingen, der SK Münster 32 und der SK Heidelberg. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt wegen Punktgleichheit besiegte Braunschweig Sindelfingen mit 5:3, so mussten Sindelfingen, Münster und Heidelberg absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1983/84.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1983/84
Schachveranstaltung 1983
Schachveranstaltung 1984
Sportsaison 1983/84